Liutang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Bekengkeng, ö, Sulawesi Barat,

Kina 

 Liutang (socken i Kina, Chongqing), 
 Liutang (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar